Bobby Jones puede referirse a:

 Robert "Bobby" Tyre Jones (1902-1971), jugador estadounidense de golf.
 Robert Clyde "Bobby" Jones (1951), jugador estadounidense de baloncesto de los años 80.
 Bobby Ray Jones, Jr. (1984), jugador estadounidense de baloncesto de los años 2000.
 Bobby Jones, saxofonista de jazz.

en:Bobby Jones